Black Desert — игра в жанре AMMORPG от разработчиков PearlAbyss. В России разработчик выступает в роли издателя, и предоставляет игру полностью бесплатно.

Геймплей 
Боевая система представляет собой Non-target action с активным блоком, возможностью уворачиваться и комбо-системой, в которой комбо составляются на лету. Бой является очень динамичным благодаря различным видам передвижения, использованию уклонов, устойчивостей, блоков и т. п. В игре предоставлена продвинутая система контролей и сопротивлений им, для достижения оптимального баланса используются отточенные годами формулы деминишинга.

История разработки 
 2010 год — начало полномасштабной разработки игры;
 октябрь 2013 года — первый этап корейского ЗБТ;
 апрель 2014 года — второе ЗБТ;
 сентябрь 2014 года — третье ЗБТ;
 17 декабря 2014 года — старт корейского ОБТ;
 конец 2014 года — выход на корейский игровой рынок;
 16 мая 2015 года — запуск японского ОБТ;
 28 мая 2015 — 31 мая 2015 — первое российское ЗБТ;
 15 сентября 2015 — 21 сентября 2015 — финальный этап российского ЗБТ;
 12 октября 2015 — начало открытого бета теста игры;
 2015 год — релиз русского клиента игры;
 2016 год — выход английского клиента игры Black Desert.

В Black Desert используется собственный движок (Black Desert Engine).

Мир и структура 
 Дизайн мира выполнен в духе периода перехода от Средневековья к эпохе Возрождения. Выбор обусловлен тем, что это было время реформ, исследований и открытий.
 Игровой мир Black Desert — бесшовный (песочница).
 Открытые подземелья, для прохождения группой и в одиночку.
 Инстансы реализованы в игре крайне своеобразно.
 Недвижимость в Black Desert имеет своё собственное физическое пространство, имеется возможность приобрести собственный особняк и обустроить интерьер.
 В игре предусмотрены климатические зоны, для комфортного нахождения в которых понадобится соответственная одежда.
 Реализована полноценная смена времени суток.
 Реализована система динамической погоды, не привязанная к определённой локации (циклоны перемещаются по карте); в каждом регионе уникальные погодные условия, такие как шторм, снег, дождь, тайфун и т. д. Погода влияет на поведение монстров.
 По словам разработчиков, мир Black Desert примерно в четыре раза больше, чем мир World of Warcraft.
 Игровой мир Black Desert заселен различными фэнтезийными расами, такими как эльфы, гномы, полурослики, гоблины, великаны, шай и др.

Персонажи, расы и классы 
 На момент конца 2014 года в корейской версии игры реализовано 8 игровых классов (к выходу игры в России было доступно 5 игровых классов). В 2022 году уникальных классов уже 24.
 Выбор пола персонажа будет влиять на умения, параметры, стиль игры и боя.
 Дерево навыков — индивидуальное для каждого класса.
 Отсутствует максимальный уровень персонажа.
 После 56 уровня персонаж получает специальные очки (skill awakening points). Эти очки необходимы для системы «skill awakening», которая позволяет улучшать и модифицировать навыки с новыми параметрами.
 Уникальный генератор персонажей, обладающий возможностью тонкой настройки каждого элемента тела.
 Каждый класс может иметь полностью уникальный билд благодаря подбору экипировки, выбору уникальных модификаций навыков, камней инкрустации, бафов от кулинарии и алхимии, использования интерьера дома, алхимических камней и артефактов.
 Полностью вспомогательных классов (баферы и лекари) разработчики вводить не собираются; частично этими навыками уже наделены другие игровые классы, по типу Шай.
 Нет разделения классов на профессии.

Особенности 
 Улучшенная графика благодаря Ремастерингу игры в августе 2018 года.
 Открытый мир, созданный на основе самостоятельно разработанного игрового движка.
 Open world PVP, возможность напасть на любого игрока вне безопасной зоны. Система кармы за агрессивное поведение, НПС стражники для поддержания порядка, и отдельные «города бандитов».
 Боевая система non-target.
 Каждый класс может использовать до трех разных оружий одновременно.
 Битва за узлы и захват территории, с достойными наградами и мотивацией к участию.
 Разнообразный ремесленный контент: Торговля, Рыбалка, Укрощение, Алхимия, Кулинария, Сбор, Охота и др.
 Знания и дружба с НПС. Получить знания можно в ходе битвы, исследования, либо в диалоге с НИП.
 Глубокий лор, для полного погружения в который необходимо не просто проходить сюжет, но и открывать различные тайны и загадки совместно с другими игроками.
 Система энергии и влияния, продвинутая экономика как индивидуальных игроков, так и гильдий с альянсами.
 Морской контент, включающий в себя новые континенты, города, моря, океан, путешествия, рыбалку, охоту, сражения с пиратами и морскими чудовищами.
 Уникальная система данжей, представляющая собой головоломки для группы людей.

Критика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры.
 Калькулятор умений Black Desert Online 

Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры для Windows
MMORPG по алфавиту
MMORPG в жанре фэнтези